Sarlo I, o Serlone, figlio di Tancredi d'Altavilla e di Muriella. 
 Sarlo II, o Serlone II, figlio di Serlone I.
 Sarlo – famiglia